Il nome Deipilo individua vari personaggi della mitologia greca:
 Deipilo, figlio di Ipsipile e Giasone.
 Deipilo, figlio di Iliona e Polimestore.
 Deipilo, soldato greco che cattura i cavalli di Enea durante la guerra di Troia.